Bunny ist der Familienname von:

 John Bunny (1863–1915), US-amerikanischer Schauspieler

Bunny bezeichnet weiterhin:

 Bunny (Film), Kurzfilm von Chris Wedge (1998)
 Bunny (Nottinghamshire), Ort in England
 das Logo des Magazins Playboy, siehe Playboy (Magazin)#Das Logo
Siehe auch:
 Bunny Hall
 Bunni